Anno 7603 — комедия в шести действиях, написанная датско-норвежским поэтом Йоханом Весселем в 1781 году.

Два главных героя — Леандер и Жюли — перемещаются с помощью доброй феи в будущее (7603 год). В этом будущем полностью изменены сексуальные роли: мужчины действуют как женщины — и акт женщин как мужчины. Только женщины имеют право носить оружие и служить в армии, и они же пьют и дерутся.

Пьеса обладает малой литературной ценностью, и она никогда не была поставлена, но у неё есть некоторый любопытный прецедент, так как это — один из первых примеров путешествия во времени в беллетристике.

Пьесы 1781 года
Пьесы на норвежском языке
Путешествия во времени в фантастике